Ivanov o Ivánov puede referirse a:

 Ivanov (apellido), apellido de Bulgaria y de Rusia. 
 Ivánov (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Ivanov (obra de teatro), obra de teatro de Anton Chejov.